Wohnpark steht für städtische Wohnanlagen:
Wohnpark Vilich-Müldorf, Bonn
Wohnpark Hochheide, Duisburg
Wohnpark West, Frankfurt (Oder) 
Wohnpark Rodenkirchen, Köln
Wohnpark Leipziger Straße, Magdeburg 
Wohnpark Alterlaa, Wien
Wohnpark Neue Donau Wien